Ebeling:
 Gerhard Ebeling (1912, Berlin – 2001, Zurych), niemiecki teolog ewangelicki
 Johann Georg Ebeling (1637, Lüneburg – 1676, Szczecin), kompozytor niemiecki epoki baroku
 Richard M. Ebeling (* 1950, Nowy Jork), profesor ekonomii na Uniwersytecie Northwood

Niemieckie nazwiska